Lluís Fullana i Mira (1871-1948), grammairien, érudit et religieux de la région de Valence, en Espagne ;
Margarita Fullana Riera (née le ), une coureuse cycliste espagnole.
Laurent Fullana (né le ), un chef d'entreprise français.